Norman Gene Thomas född 1930, död 19 maj 2020 var en amerikansk astronom.

Han var verksam vid Lowell Observatory.

Minor Planet Center listar honom som upptäckare av 55 asteroider mellan 1964 och 1989.

Asteroiden 2555 Thomas är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Norman G. Thomas

Se även 
Astronomiska upptäckter av NG Thomas

Referenser 

Amerikanska astronomer under 1900-talet
Födda 1930
Avlidna 2020
Män